Wiedel steht für:

 Wiedel (Einheit), ein altes österreichisches Garnmaß
 Wiede, verdrehter Zweig aus pflanzlichem Material, zum Flechten von Bändern oder zum Decken eines Reetdaches

Wiedel ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Wiedel Weidinger (* 1974), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Wiedl